Brändbach ist ein Gewässername:

 Brändbach (Haslensee), Zufluss des oberflächlich abflusslosen Haslensees (wohl im Einzugsgebiet der Rauti) über Näfels, Gemeinde Glarus Nord, Kanton Glarus
 Brändbach (Röthenbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des teils ebenfalls Brändbach genannten kurzen Röthenbachs (zur Breg) bis vor Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Brandbach
 Brenntbach